Pullach peut faire référence à :
 Pullach im Isartal, une commune d'Allemagne
 Pullach (Kolbermoor), un quartier de la ville de Kolbermoor